Duc de Bedford, títol nobiliari anglès
 Toponímia: 
 Bedford (Anglaterra), capital del comtat de Bedfordshire (Anglaterra)
 Bedford (Indiana), població estatunidenca l'estat d'Indiana
 Bedford (Iowa), població estatunidenca l'estat d'Iowa
 Bedford (Kentucky), població estatunidenca l'estat de Kentucky
 Bedford (Massachusetts), població estatunidenca l'estat de Massachusetts
 Bedford (Nova Hampshire), població estatunidenca l'estat de Nova Hampshire
 Bedford (Nova York), població estatunidenca l'estat de Nova York
 Bedford (Ohio), població estatunidenca l'estat d'Ohio
 Bedford (Pennsilvània), població estatunidenca l'estat de Pennsilvània
 Bedford (Texas), població estatunidenca l'estat de Texas
 Bedford (Virgínia), població estatunidenca l'estat de Virgínia
 Bedford (Wyoming), població estatunidenca l'estat de Wyoming
 Bedford Park, població estatunidenca l'estat d'Illinois
 Bedford Heights, població estatunidenca l'estat d'Ohio
 Biografies:
 David Bedford, músic i compositor anglès
 Nathan Bedford Forrest (Chapel Hill, Tennessee, 1821 - Memphis, 1877), oficial sudista